Simonne Mathieu e Elizabeth Ryan hanno battuto in finale Freda James e Billie Yorke 6-2, 9-11, 6-4.

Teste di serie 

 Simonne Mathieu /  Elizabeth Ryan (Campionesse)
 Mary Heeley /  Dorothy Round (quarti di finale)

 Margaret Scriven /  Josane Sigart (ottavi di finale)
 Eileen Bennett /  Betty Nuthall (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

= Sezione 1

Sezione 2

Parte alta

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1933